Rony est un prénom et un diminutif. Il peut désigner :

Prénom 

Rony Brauman (1950-), médecin français ;
Rony Fahed (1981-), joueur de basket-ball libanais ;
Rony Martias (1980-), coureur cycliste français ;
Rony Seikaly (1965-), joueur de basket-ball américano-libanais ;

Pseudonyme 

 Rony (1995-), Ronielson da Silva Barbosa, footballeur brésilien.
 Rony Lopes (1995-), Marcos Paulo Mesquita Lopes, footballeur portugais.